Preusmjeri Nacrt:Endi E. Pošković